Audumla (geslacht), een uitgestorven geslacht van mosselkreeftjes
Auðumbla, (ook wel Audhumbla, Audumla of Audhumla), in de Noordse mythologie de oerkoe